Семён Льво́вич Лунги́н (1920 — 1996) — советский российский драматург и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).

Биография 
Родился 12 января 1920 года в Серпухове (ныне Московская область). Мать Татьяна Павловна Галицкая-Лунгина работала доктором. Отец Лев Осипович был архитектором, занимался облицовкой домов, изобрёл новую штукатурную смесь для искусственного камня, которая его прославила и обогатила. Отец любил больше старшего сына-военного.

В 1943 году Семён Лунгин окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского, преподавал мастерство актёра в Московском театральном училище. В 1949 году был сокращён в театре Станиславского до рабочего сцены с дозволением в свободное время продолжать профессиональную деятельность. В этот период Лунгин познакомился с писателем Виктором Некрасовым, с которым стал очень дружен.

Большинство своих сценариев написал совместно с И. И. Нусиновым, с которым был не только в деловых, но дружеских отношениях. Дружба семей продолжалась и после безвременной кончины его соавтора, семье которого он продолжал помогать, сумев достать «доказательства», что единственным автором сценария является он, отдал причитающийся гонорар семье своего рано умершего соавтора.

В доме Лунгиных Владимир Войнович впервые читал «Чонкина», А. Т. Твардовский впервые вслух читал «Один день Ивана Денисовича», пел Галич и бывал Сахаров...

Член КПСС с 1955 года. Член СП СССР (1962).

Преподавал во ВГИКе. C 1968 г. совместно с И. И. Нусиновым, затем с Л. В. Голубкиной  руководил сценарными мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

Скончался 29 января 1996 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 3, ряд № 43, место № 9).

Признание и награды 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) — за сценарий художественного фильма «Розыгрыш» (1976).

Семья 
 жена — Лилианна Лунгина (Маркович) — российская литературная переводчица.
 сыновья — Павел и Евгений Лунгины — российские сценаристы и кинорежиссёры.

Сочинения

Библиография 
 Тучи над Борском: Киносценарий. М.: 1961 (Библиотека кинодраматурга). В соавторстве с И. И. Нусиновым
 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен: Кинокомедия. М.: 1964. (Библиотека кинодраматурга) В соавторстве с И. И. Нусиновым
 Гвозди: Фантасмагория. М.: 1966. В соавторстве с И. И. Нусиновым
 Гусиное перо: Комедии. М.: 1966. (Сегодня на сцене) В соавторстве с И. И. Нусиновым
 История одного покушения: Героическая хроника в двух частях с отступлениями в разных жанрах и фейерверком. М., 1966. В соавторстве с И. И. Нусиновым
 Внимание, черепаха!: Сценарий. М., 1969
 Внимание, черепаха!; Телеграмма: Киносценарии. М., 1975 (Библиотека кинодраматурга) В соавторстве с И. И. Нусиновым
 Розыгрыш: Киносценарий. М., 1979 (Библиотека кинодраматурга)
 Я — актриса: (В. Ф. Комиссаржевская) : Киносценарий. М., 1982 (Библиотека кинодраматурга)
 Гусиное перо: Пьесы. М., 1984. В соавторстве с И. И. Нусиновым
 ВИДЕННОЕ НАЯВУ: Книга воспоминаний и размышлений. М., Вагриус, 1998. ISBN 5-264-00195-2

Работы в театре 
 «Моя фирма». В соавторстве с И. И. Нусиновым
 «Гусиное перо». В соавторстве с И. И. Нусиновым
 «Семья Бахметьевых». В соавторстве с И. И. Нусиновым
 «История одного покушения». В соавторстве с И. И. Нусиновым
 «Пеппи длинный чулок». В соавторстве с И. И. Нусиновым

Фильмография 

  — Мичман Панин
  — Тучи над Борском
  — Без страха и упрёка
  — Зной
  — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён
  — Что такое теория относительности?
  — Самая послушная
  — В тринадцатом часу ночи
  — Внимание, черепаха!
  — Любовь к трём апельсинам ''(авторы интермедий совместно с Ильёй Нусиновым)
  — Жил певчий дрозд
  — Телеграмма
  — Без трёх минут ровно
  — Агония
  — Мальчик и лось
  — Я вспоминаю…
  — Розыгрыш
  — Юлия Вревская
  — Мальчишки
  — Догони ветер
  — Трое в лодке, не считая собаки
  — Я — актриса
  — Кафедра
  — Дом с привидениями
  — Слёзы и меч

Примечания

Ссылки 
 Лунгин С. Л. Нусинов И. И. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и другие киносценарии. — СПб.: Мастерская «Сеанс», 2010. — 592 с.
 Телеканал Культура о С. Л. Лунгине
 О С. Л. Лунгине

Члены Союза писателей СССР
Выпускники ГИТИСа
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены КПСС
Писатели-соцреалисты
Родившиеся в Московской губернии
Похороненные на Новодевичьем кладбище